Cerretani Bandinelli Paparoni
Alessandro Paparoni
José Humberto Paparoni
Paperone de' Paparoni